Tvigölpen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tvigölpen (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Tvigölpen (vid Jumo, Iniö), Åboland,

Se även
Tvigölp
Norra Tvigölpen
Södra Tvigölpen
Västra Tvigölpan
Östra Tvigölpan

Robotskapade Finlandförgreningar